UP peut faire référence à :

 Université Populaire, un organisme d'éducation populaire,
 Université de Parakou, une université publique du Bénin,
 Université de Poitiers, une université française,

 Universalisme proportionné dans les Inégalités sociales de santé

Unified Process, c'est-à-dire « processus unifié », un processus de développement logiciel,

 Union parisienne de la presse, une organisation électorale française en 1871,
 Union progressiste, un parti français sous la Quatrième République,
 , nom de plusieurs partis politiques dans différents pays
 Unidad Popular, une coalition de partis de gauche qui a porté Salvador Allende au pouvoir au Chili,

 Uttar Pradesh, un État de l'Inde,

 Undiluted Platinum, la première puce PSP,

 Unsatured polyester (en français, polyester insaturé), une résine plastique thermodurcissable,

 Unambigous non-deterministic Polynomial-time une classe de complexité dans la théorie de la complexité,

UP est un code, qui signifie :
 Ukraine, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,

Up peut faire référence à :
 Up and Going, un film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1922 ;
 Up, un court-métrage sorti en 1984 ;
 Up, un album de ABC (1989) ;
 Up, un album de R.E.M. (1998) ;
 Up, un album de Peter Gabriel (2002) ;
 Up!, un album de Shania Twain (2002) ;
 Up!, une chanson de Shania Twain (2002) ;
 Up, un film de Disney-Pixar (en français : Là-haut, 2009) ;
 l'interjection up dans un forum de discussion, faite pour remonter le sujet ;
Up!, un modèle automobile de Volkswagen ;
 En physique, au Quark up, parfois appelé quark haut ;
 Up, plusieurs meubles appartenant à la Serie Up dont Up 5 et Up 6 sont les plus connus ;
Up Series, une série documentaire britannique suivant un groupe de personnes tout au long de leur vie ;
Groupe Up, une société coopérative et participative française.